

Osoby 
 Anna Rice – kanadyjska badmintonistka
 Anne Rice – amerykańska pisarka
 Boyd Rice – amerykański muzyk
 Condoleezza Rice – amerykańska polityk
 Damien Rice – irlandzki muzyk
 Horace Rice – australijski tenisista
 Lena Rice – irlandzka tenisistka
 Timothy Miles Bindon Rice – angielski poeta
 Tim Rice-Oxley – angielski muzyk
 Tony Rice – amerykański muzyk

Hrabstwa, miasta i gminy w Stanach Zjednoczonych 
 hrabstwo Rice (ang. Rice County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Rice (ang. Rice County) – w stanie Minnesota
 Rice – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton
 Rice – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Navarro
 Rice (ang. Rice Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Rice (ang. Rice Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Rice (ang. Rice Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater
 Rice (ang. Rice Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Rice (ang. Rice Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne

Zobacz też 
 Uniwersytet Rice’a